Елені Даніліду і Ясмін Вер були чинними чемпіонками 2010 року, але вирішили того разу не брати участі. 
Місакі Дой і Еліна Світоліна виграли титул, у фіналі перемігши пару Оксана Калашникова і Паула Каня з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Istanbul Cup, парний розряд
2014